Аска́р Исабе́кович Мырзахме́тов (; ) — казахстанский государственный деятель.

Биография 
Родился 1 октября 1962 года. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, целевую аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. По образованию — зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук.

Работал научным работником в системе Восточного отделения Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук.

В 1991—1995 гг. — вице-президент акционерного общества «Республиканская строительная биржа „Казахстан“» (президент — Сауат Мынбаев, другие вице-президенты — Зейнулла Какимжанов и Асия Сыргабекова), председатель Правления Ассоциации бирж Средней Азии и Казахстана, компании «Электронный магазин».

Генеральный директор инвестиционной фирмы «Tasmo» (1995—1996);

Генеральный директор АО «Агро-лизинг» (1996—1999);

Внештатный советник Премьер-министра Республики Казахстан (1997—1999);

Председатель совета Форума предпринимателей Казахстана (03.1999—08.1999);

Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (08.1999—06.2002);

В период с 1999 по 2002 гг. Аскар Мырзахметов возглавлял совет директоров, являлся членом советом директором «Продкорпорации».

С июня 2002 года — первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Указом Президента Казахстана от 25 августа 2005 года назначен министром сельского хозяйства.

26 апреля 2006 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан, в данной должности проработал до 18 сентября 2007 года.

С сентября 2007 по март 2009 года — руководитель АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация «Онтустик» (г. Шымкент, Южно-Казахстанская область).

4 марта 2009 года назначен акимом Южно-Казахстанской области.

8 августа 2015 года освобожден от должности акима Южно-Казахстанской области и назначен первым заместителем Председателя партии «Нур Отан».

6 мая 2016 года назначен Министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

14 июня 2016 года назначен заместителем премьер-министра и возглавил комиссию по земельным реформам, сохранив за собой и должность министра сельского хозяйства.
15 декабря 2017 года освобожден от должности министра сельского хозяйства и вице-премьера.

10 января 2018 года — 10 февраля 2020 года занимал должность акима Жамбылской области.

Награды 
 Орден Парасат (2018).
 Орден «Курмет» (2010).
 Орден Дружбы (10 сентября 2013 года, Россия) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие научных и культурных связей.
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011).
 Государственная премия Республики Казахстан в области литературы и искусства (2014 года)

Примечания 

Послы Казахстана в Узбекистане
Акимы Жамбылской области
Акимы Южно-Казахстанской области
Министры сельского хозяйства Казахстана
Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института
Почётные граждане Туркестанской области
Первые заместители председателя партии «Нур Отан»